Tony Ferguson peut faire référence à :
Tony Ferguson, pratiquant d'arts martiaux mixtes
Tony Ferguson, skateur